Массовое убийство в Велика-Иванче () — событие, произошедшее 9 апреля 2013 года в сербской деревне Велика-Иванча. 60-летний Любиша Богданович () по неизвестной причине расстрелял 13 человек, среди которых были шесть мужчин, шесть женщин и один двухгодовалый ребёнок. После этого убийца попытался покончить с собой, и 11 апреля он умер в больнице от ран. Почти все погибшие имели родство с убийцей.

Ход событий 
Между 4:30 и 5:00 часов утра по местному времени 60-летний Любиша Богданович выстрелами из пистолета убил свою 83-летнюю мать Добрилу, 42-летнего сына Бранко и ранил свою жену Яворку. Затем Богданович проник в 4 соседских дома и убил пять мужчин, пять женщин и двухгодовалого ребёнка. Большинство жертв были убиты во сне выстрелами в голову. Спустя некоторое время на звонок Яворки приехал наряд полиции, который обнаружил убийцу во дворе своего дома. Богданович попытался свести счёты с жизнью, выстрелив себе в голову.

12 жертв убийцы погибли на месте, ещё один человек умер от ран в белградской больнице. Богдановича и его жену доставили в больницу в критическом состоянии. Спустя два дня Любиша Богданович скончался, его жена осталась жива.

Жертвы 
 Добрила Богданович (83 года). Мать Любиши Богдановича.
 Бранко Богданович (42 года). Сын Любиши Богдановича.
 Михайло Деспотович (61 год). Двоюрадный брат Любиши Богдановича.
 Милена Деспотович (61 год). Жена Михайло Деспотовича.
 Горан Деспотович (23 года). Внук Михайло и Милены Деспотовичей
 Йована Деспотович (21 год). Жена Горана Деспотовича.
 Давид Деспотович (2 года). Сын Йованы и Горана Деспотовичей.
 Любина Ешич (64 года). Соседка Деспотовичей.
 Милош Ешич (48 лет). Сын Лубины Шесик.
 Владимир Миджайлович (78 лет). Сосед Деспотовичей и Шесиков.
 Ольга Мийалович (79 лет). Жена Владимира Миджайловича.
 Данила Стекич (78 лет). Сосед Миджайловичей. Дядя Любаши Богдановича.
 Драгана Стекич (50 лет). Дочь Данилы Стекича. Двоюродная сестра Любаши Богдановича.
 Любаша Богданович (60 лет). Стрелок. Покончил с собой, умер 11 апреля

Реакция 
В память о жертвах преступления Правительство Сербии объявило 10 апреля днём общенационального траура.

Примечания 

Массовые убийства в Сербии
События 9 апреля
Апрель 2013 года
Убийства, совершённые в 2013 году
2013 год в Сербии